Munari bezeichnet:

 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (7599) Munari
 eine Physikalische Therapie, siehe Munari-Packung

Munari ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Munari (1907–1998), italienischer Künstler
 Cristoforo Munari (1667–1720), italienischer Stilllebenmaler
 Daniele Munari (* 1983), italienischer Nordischer Kombinierer
 Franco Munari (1920–1995), italienischer klassischer Philologe
 Gianni Munari (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Sandro Munari (* 1940), italienischer Rallyefahrer
 Ulisse Munari (* 1960), italienischer Astronom